Malzmühle steht für:

 eine Mühle zum Schroten von Malz, siehe Schrotmühle oder Bierbrauen – Schrotmühle
 die Brauerei zur Malzmühle in Köln
 die Malzmühle Johanngeorgenstadt 
 eine ehemalige Wassermühle bei Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg; siehe Malzmühle (Wriezen)